Это список электростанций в Новой Зеландии.

Список не является исчерпывающим — перечислены только электростанции мощностью более 0,5 МВт и значимые электростанции ниже 0,5 МВт.

Биоэнергия

Геотермальный

Гидроэлектрический 

Source:

Ископаемое топливо 

Source:

Ветер 

Sources:

Выведенные из эксплуатации

Выведенные из эксплуатации гидроэлектростанции

Планируемые электростанции 

Source:

Ссылки

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки 
 Identification of Potential Hydroelectric Resources — a report prepared for the Ministry of Economic Development in January 2004

Энергетика Новой Зеландии